

Astronomia 
 3317 Paris, asteroide troiano

Botanica 
 Paris, genere delle Melanthiaceae

Cinema 
 Paris – film del 1926 diretto da Edmund Goulding
 Paris (noto anche come Antoine e Colette) – episodio diretto da François Truffaut del film L'amore a vent'anni del 1962
 Paris – film del 2003 diretto da Ramin Niami
 Parigi (Paris) – film del 2008 diretto da Cédric Klapisch

Geografia 
Paris è l'endonimo francese di Parigi, capitale della Francia. Da esso derivano:

 Canada
 Paris – città della Contea di Brant, Ontario

 Stati Uniti d'America
 Paris – uno dei due capoluoghi della Contea di Logan, Arkansas
 Paris – capoluogo della Contea di Bear Lake, Idaho
 Paris – capoluogo della Contea di Edgar, Illinois
 Paris – capoluogo della Contea di Bourbon, Kentucky
 Paris – capoluogo della Contea di Oxford, Maine
 Paris – capoluogo della Contea di Monroe, Missouri
 Paris – città della Contea di Oneida, New York
 Paris – census-designated place della Contea di Washington, Pennsylvania
 Paris – capoluogo della Contea di Henry, Tennessee
 Paris – capoluogo della Contea di Lamar, Texas
 Paris – città della Contea di Grant, Wisconsin
 Paris – città della Contea di Kenosha, Wisconsin

Persone 
 Adelmo Paris, ex calciatore e allenatore di calcio italiano.
 Andrea Paris, produttore cinematografico italiano.
 Andrea Cesare Paris, patriota italiano. 
 Bob Paris, nome completo Robert Clark Paris, culturista statunitense
 Carlo Paris, giornalista italiano
 Claudio Paris, calciatore argentino
 Claudio Paris, pallavolista italiano
 Danilo Paris, politico italiano
 Daniele Paris, musicista italiano
 Dany París, ex attrice e conduttrice televisiva francese. 
 Domenico di Paris, scultore e architetto italiano
 Dominik Paris, sciatore alpino italiano
 Edmond Paris, saggista e filosofo francese.
 François de Pâris, diacono francese.
 Gaston Paris, filologo francese.
 Giuseppe Paris, ginnasta italiano.
 James Paris Lee, inventore scozzese naturalizzato statunitense.
 Jean de Paris, filosofo e teologo francese.
 Jeff Paris, cantante, musicista e compositore statunitense.
 Jerry Paris, attore e regista statunitense. 
 Joseph Paris Duverney, imprenditore francese. 
 Maria Paris, cantante italiana.
 Matteo Paris, Matthew Paris in inglese, monaco benedettino, cronista della storia inglese.
 Matteo Paris, pallavolista italiano.
 Nicola Paris, castrato italiano del periodo barocco.
 Pamela Paris, cantante e attrice italiana. 
 Renzo Paris, scrittore e poeta italiano. 
 Rob Paris, ex calciatore anguillano, di ruolo difensore.
 Ryan Paris, cantante italiano.
 Sara Paris, pallavolista italiana. 
 Sarina Paris, cantante canadese.
 Sven Paris, pugile e allenatore di pugilato italiano
 Tonino Paris, architetto, designer e docente italiano.
 Valentina Paris, politica italiana.
 Victoria Paris, attrice pornografica statunitense.
 Vittorio Paris, cantante italiano

Mitologia 
 Paride (Πάρις, Paris), figura della mitologia greca

Musica 
 Paris – rapper statunitense
 Paris – album dei Supertramp del 1980
 Paris – album dei The Cure del 1993
 Paris – album di Malcolm McLaren del 1994
 Paris – album di Paris Hilton del 2006
 Paris – singolo dei Friendly Fires del 2006
 Paris – singolo dei The 1975 del 2015
 Paris – singolo dei The Chainsmokers del 2017
 Paris – album dei Rammstein del 2017
 Paris – album di Sabrina Carpenter del 2018

Onomastica 
 Paris – variante del nome proprio di persona Paride

Teatro 
 Paris, musical con musica di Cole Porter e libretto di Martin Brown

Televisione 
 Paris – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1979 al 1980.
 Paris – serie televisiva britannica trasmessa nel 1994.
 Paris – miniserie televisiva britannica trasmessa nel 2007.
 Thomas Paris, personaggio della serie televisiva di fantascienza Star Trek: Voyager.

Altro 
 Paris – profumo femminile della casa di moda Yves Saint Laurent

Altri progetti

Pagine correlate 
 Parisi
 Parigi (disambigua)